Okręty US Navy o nazwie USS  "Duncan":
 Pierwszy  był niszczycielem typu Cassin. Zwodowany w 1913.
 Drugi  był niszczycielem typu Gleaves. Zwodowany w lutym 1942.
 Trzeci  był niszczycielem typu Gearing. Zwodowany w 1944.
 Czwarty USS "Duncan" (FFG-10) był fregatą rakietową typu Oliver Hazard Perry.

Duncan